En Pologne, Biernatki est le nom :

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Biernatki, dans le powiat de Kalisz ;
 du village de Biernatki, dans le powiat de Poznań.

 dans d'autres voïvodies :
 du village de Biernatki, dans la voïvodie de Basse-Silésie ;
 du village de Biernatki, dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie ;
 du village de Biernatki, dans la voïvodie de Podlachie.